Ниже приведён полный список эпизодов мультсериала «Ох уж эти детки!», который транслировался с 11 августа 1991 по 1 августа 2004 года на канале Nickelodeon. На данный момент мультсериал насчитывает 9 сезонов.

Обзор сезонов

Эпизоды

Пилотная серия (1990)

Первый сезон (1991)

Второй сезон (1992―1993)

Третий сезон (1993―1995)

Четвёртый сезон (1996―1998)

Пятый сезон (1998―1999)

Шестой сезон (1999―2001)

Седьмой сезон (2000―2001)

Восьмой сезон (2002―2004)

Девятый сезон (2002―2004)

DVD-фильмы (2005―2006)

Примечания

Ссылки 
Ох уж эти детки!
Ох уж эти детки!